Васу:

 Васу — боги в индуизме.
 Васу — мудрец, отшельник и бессмертный провидец в буддизме.
 Васу — мёртвый индейский язык, на котором раньше говорил народ васу в штате Алагоас в Бразилии.